Die Liste der Mannschaftskader der Nationale I 2002/03 enthält alle Spieler, die in der französischen Nationale I 2002/03 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Montpellier Echecs und der Club de Bischwiller mit je 11 Spielern auskamen, setzte der Club de Vandœuvre-Echecs 23 Spieler ein. Insgesamt kamen 225 Spieler zum Einsatz, von denen 65 alle 11 Runden mitspielten. Punktbester Spieler war Laurent Fressinet (Paris NAO) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Manuel Apicella (Club de Clichy-Echecs-92). Auf je 8,5 Punkte aus 11 Partien kamen Michael Adams und Almira Scripcenco (beide Paris NAO).
Mit Pjotr Swidler, Francisco Vallejo Pons, Jorge Lopez (alle Paris NAO), Jean-Claude Moingt (Club de Clichy-Echecs-92), Jean-Luc Costa (Club de Mulhouse Philidor) und Daniel Buchy (Club de Cavalier Bleu Drancy) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Swidler vier Partien spielte, Vallejo Pons drei, Lopez und Moingt je zwei sowie Costa und Buchy je eine.
Ältester Spieler der Saison war der 1930 geborene Claude Conan (Club de Cavalier Bleu Drancy), jüngster Spieler der 1991 geborene Sébastien Feller (Club de Vandœuvre-Echecs).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2003); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2003; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BAN = Bangladesch, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, MNC = Monaco, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Paris NAO

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Cannes Echecs

Club de Mulhouse Philidor

Club de Echiquier Niçois

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de Montpellier Echecs

C.E.M.C. Monaco

Club de Bischwiller

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Cavalier Bleu Drancy

Club de Echiquier Nanceien

Club de Tour Prends Garde! Besançon

Club de Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs

Club de A.J.E. Noyon

Club d'échecs de Sautron

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2002
Schach 2003